Ста́рица (), село,
Старицкий сельский совет,
Волчанский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321687601. Население по переписи 2019 года составляет 683 (309/374 м/ж) человека.

Является административным центром Старицкого сельского совета, в который, кроме того, входит село
Избицкое.

Географическое положение 
Село Старица находится на реке  в 1-м км от места впадения её в Печенежское водохранилище (река Северский Донец), ниже по течению примыкает село Бугроватка, село окружают большие лесные массивы (дуб).

История 
 1775 - дата основания.
 В 1993 году в селе действовали колхоз имени Мичурина, база отдыха "Эхо", клуб, медпункт, опорный пункт милиции, отделение связи, сельсовет, школа.

Экономика 
 В селе при СССР были молочно-товарная и овце-товарная фермы.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.

Источники 

 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Волчанского района